Черемшанский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Черемшанский сельсовет — в Ельцовском районе Алтайского края.
 Черемшанский сельсовет — в Тюменцевском районе Алтайского края.
 Черемшанский сельсовет — в Курагинском районе Красноярского края.